Чемпионкой соревнований стала Наоми Осака, обыгравшая в финальном матче Викторию Азаренко. Японская теннисистка во второй раз в карьере выиграла Открытый чемпионат США и стала обладательницей трёх титулов на турнирах серии Большого шлема. Азаренко впервые за семь лет сыграла в финале престижных соревнований в Нью-Йорке, однако не смогла с третьей попытки стать чемпионкой US Open.

Прошлогодняя победительница Бьянка Андрееску не защищала титул, отказавшись от участия в турнире.

Впервые с Уимблдонского турнира 2004 года в турнире Большого шлема не участвовали первый и второй номер мирового рейтинга (Эшли Барти и Симона Халеп). Из теннисисток, занимавших первые 10 мест в мирового рейтинге, турнир пропускали пятеро.

Четырёхкратная чемпионка турниров Большого шлема Ким Клейстерс впервые с 2012 года приняла участие в Открытом чемпионате США, который титулованная теннисистка выигрывала трижды. Бельгийка в первом круге уступила россиянке Екатерине Александровой.

Серена Уильямс, выиграв матч первого круга, стала рекордсменкой в истории турнира по количеству выигранных матчей в одиночном разряде (102), обойдя Крис Эверт.

Кристина Младенович в матче второго круга против россиянки Варвары Грачёвой вела 6-1 5-1, но в итоге проиграла.

Квалификационный турнир не проводился. Для определения участниц турнира был использован рейтинг по состояния на 3 августа 2020 года (он оставался без изменений с 16 марта 2020 года).

Впервые в истории турниров Большого шлема до стадии 1/4 финала добрались сразу три теннисистки (Серена Уильямс, Цветана Пиронкова, Виктория Азаренко), которые успели к этому моменту родить ребёнка.

Посев 

  Каролина Плишкова (второй круг)
  София Кенин (четвёртый круг)
  Серена Уильямс (полуфинал)
  Наоми Осака (титул)
  Арина Соболенко (второй круг)
  Петра Квитова (четвёртый круг)
  Мэдисон Киз (третий круг; отказ)
  Петра Мартич (четвёртый круг)
  Йоханна Конта (второй круг)
  Гарбинье Мугуруса (второй круг)
  Елена Рыбакина (второй круг)
  Маркета Вондроушова (второй круг)
  Алисон Риск (второй круг)
  Анетт Контавейт (четвёртый круг)
  Мария Саккари (четвёртый круг)
  Элизе Мертенс (четвертьфинал)

<ol start=17>
  Анжелика Кербер (четвёртый круг)
  Донна Векич (третий круг)
  Даяна Ястремская (второй круг)
  Каролина Мухова (четвёртый круг)
  Екатерина Александрова (второй круг)
  Аманда Анисимова (третий круг)
  Юлия Путинцева (четвертьфинал)
  Магда Линетт (третий круг)
  Чжан Шуай (Первый круг)
  Слоан Стивенс (третий круг)
  Унс Джабир (третий круг)
  Дженнифер Брэди (полуфинал)
  Вероника Кудерметова (первый круг)
  Кристина Младенович (второй круг)
  Анастасия Севастова (второй круг)
  Ребекка Петерсон (первый круг)

Специальные приглашения в основу (WC и PR) 

  Хейли Баптист (первый круг)
  Кэтрин Беллис (второй круг)
  Ким Клейстерс (первый круг)
  Клер Лю (первый круг)
  Элли Кик (первый круг)
  Робин Монтгомери (первый круг)
  Катрина Скотт (второй круг)

<ol start=8>
  Сачия Викери (второй круг)
  Катерина Бондаренко (PR; второй круг)
  Ирина Хромачёва (PR; первый круг)
  Вера Лапко (PR; второй круг)
  Цветана Пиронкова (PR; четвертьфинал)
  Вера Звонарёва (PR; первый круг)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Секция 5

Секция 6

Секция 7

Секция 8

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 

Взрослые